

Notas gerais
 Em 1964, a Allied Artists lançou um total de 16 filmes.
 Desses, a metade foi produzida em países europeus, notadamente no Reino Unido.
 O britânico The Servant, dirigido por Joseph Losey, e o francês The Umbrellas of Cherbourg, dirigido por Jacques Demy, foram os lançamentos mais importantes. Este último concorreu a 5 prêmios Oscar.

Filmes do ano

Premiações do Oscar 

Filmes da Allied Artists Pictures
Filmes do Reino Unido de 1964